Hyperadrenokortizismus ist eine Überfunktion der Nebennierenrinde. Je nach betroffener Spezies spricht man vom

Cushing-Syndrom (Mensch)
Canines Cushing-Syndrom (Hund)
Equines Cushing-Syndrom (Pferd)
Felines Cushing-Syndrom (Katze)